Stover est un nom porté notamment par :

Patronyme 
 Matt Stover (né en 1968), joueur de football américain ;
 Matthew Stover (né en 1962), romancier américain spécialisé en science-fiction.

Toponyme 
 Stover, une ville de l'État de Missouri, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme